C10H15N – formula molecolare della fentermina
C10H15N – formula molecolare della metanfetamina

Formule molecolari